Kravchenko ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Kravchenko (* 1975), israelische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Krawtschenko